А чой-то ты во фраке? — название нескольких произведений искусства:

 А чой-то ты во фраке? — постановка Московского театра «Школа современной пьесы»
 А чой-то ты во фраке? — российский фильм 1992 года